

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych
 Brzozów – miasto
 Brzozów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Brzozów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Brzozów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Brzozów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Brzozów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Suchożebry
 Brzozów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski
 Brzozów – część wsi Wisła Wielka w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pszczyna

Administracja 
 Brzozów – dawna gromada

Zobacz też 

 Brzozów A, Brzozów Nowy, Brzozów Stary, Brzozów-Kolonia
 Brzoza, Brzozie, Brzozogaj, Brzozowo, Brzozówka, Brzozowy Kąt
 Zakład zdrojowy w Brzozowie